Petrovics István
Petrovics István (1791-1849) mészárosmester, Petőfi Sándor édesapja
Petőfi István (1825–1880) költő, mezőgazdász, Petőfi Sándor testvérének eredeti neve

Petrovits István
Petrovits István  (1854–1919) szőlész, borász, az alföldi szőlőtermesztés egyik megalapozója; szerkesztő
Petrovits István (1945) erdélyi magyar képzőművész